Jersey score é um filme pornográfico gay  lançado em 2010 pela Jet Set Men
 e dirigido por Chris Steele.

O filme é uma paródia da série da MTV Jersey Shore. Assim como no reality show, o filme acompanha um grupo de homens que vivem juntos em uma casa de veraneio.

O filme mostra a estréia do ator Dean Coxx nos filmes pornográficos. Todos os rapazes da série original são retratados, sendo as meninas excluidas.

Elenco 
 Andrew Blue como Sammy
 Josh Logan como Vinny
 Derrick Vinyard como "The Solution"
 Kevin Cavalli como Pauly G.
 Dean Coxx como Mike "The Stimulation"

Filmes pornográficos dos Estados Unidos
Filmes pornográficos de 2009
Filmes pornográficos gays